Il doppio del torneo di tennis Istanbul Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Aleksandar Kitinov e Lovro Zovko che hanno battuto in finale Noam Behr e Tomáš Zíb 4-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Ota Fukárek /  Petr Luxa (primo turno)
 Aleksandar Kitinov /  Lovro Zovko (Campioni)

 Anthony Ross /  Dušan Vemić (quarti di finale)
 Denis Golovanov /  Vadim Kucenko (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 2002